YZM – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Buchans (Canada)